Ян Кова́льчик (, ) — польский конник, олимпийский чемпион и серебряный призёр Игр 1980 года в конкуре. Старший хорунжий штабовый Вооружённых сил Польши (офицер запаса). Единственный в истории Польши олимпийский чемпион по конному спорту.

Карьера 
Двенадцатикратный чемпион Польши в 1965—1979 годах в конкуре и троеборье. На Олимпийских играх 1968 и 1972 года Ковальчик в командном конкуре становился 11-м и 12-м. В 1980 году, выступая на лошади Артемор, он завоевал золотую и серебряную медали в личном и командном конкуре.

Кавалер Ордена Возрождения Польши, Золотого и Серебряного Креста Заслуг.

Примечания

Ссылки 
 

Конники Польши
Конники на летних Олимпийских играх 1968 года
Конники на летних Олимпийских играх 1972 года
Конники на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Олимпийские чемпионы по конному спорту
Олимпийские чемпионы от Польши
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года